Lodovico II di Baviera (anche detto Luigi II, 1845-1886) – re di Baviera dal 1864 al 1886
 Lodovico II del Vasto (Ludovico II di Saluzzo, 1438-1504) – marchese di Saluzzo dal 1475 al 1504

Pagine correlate 

Ludovico II